Diffené ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Christian Diffené (1804–1883), deutscher Unternehmer und Politiker
 Johann Daniel Diffené (1773–1820), deutscher Wirt und Politiker
 Philipp Diffené (1833–1903), deutscher Großkaufmann und Politiker